Gain (Arabische letter) - 19e letter van het Arabisch alfabet
 Gain (roman) - roman van Richard Powers
 Gain (EP) - EP van Sadie
 Gain (wasmiddel) - merk van Proctor & Gamble
 Gain (elektronica)